Kodagu – dystrykt w indyjskim stanie Karnataka
 Kodagu – język drawidyjski